

Persone 
Commendatore Paolo Orfei (1889-1975) – circense italiano, grande acrobata, saltatore eccellente, polistrumentista, nonno di tutti gli Orfei.
Ambra Orfei – circense e personaggio televisivo italiana
Enrico Orfei – cardinale e arcivescovo italiano
Giovanni Orfei – ex calciatore italiano
Lara Orfei – circense, personaggio televisivo e attrice italiana
Liana Orfei – attrice teatrale, attrice cinematografica e circense italiana
Moira Orfei – circense e attrice italiana
Nando Orfei – circense e attore italiano
Orlando Orfei – circense, domatore e pittore italiano
Rinaldo Orfei – circense e attore italiano

Altro 
Orfei – famiglia di circensi italiani